Las Chinas puede referirse a:
Las Chinas: grupo de pop español de los 80.
Las Chinas (Huelva): pedanía de la provincia de Huelva compartida entre los municipios de La Nava y Galaroza.